

Pessoas
Juba I - rei berbere da Numídia
Juba II - rei da Numídia, filho de Juba I

Localidades
Juba (Sudão do Sul) - capital da República do Sudão do Sul
Juba (distrito)

Outros
Juba & Lula
Pelagem
Rio Juba
Juba (atirador) - nome dado pelas tropas americanas a um franco-atirador da resistência iraquiana

Desambiguação